Březová ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Březová u Hořovic, Gemeinde im Okres Beroun
 Březová u Sokolova, Gemeinde im Okres Sokolov
 Březová u Karlových Var, Gemeinde im Okres Karlovy Vary
 Březová u Zlína, Gemeinde im Okres Zlín
 Březová u Uherského Brodu, Gemeinde im Okres Uherské Hradiště 
 Březová nad Svitavou, Gemeinde im Okres Svitavy
 Březová u Vítkova, Gemeinde im Okres Opava
 Březová-Oleško, Gemeinde im Okres Praha-západ
 Březová (Meziměstí), Ortsteil von Meziměstí im Okres Náchod
 Březová, Ortsteil von Úmonín im Okres Kutná Hora
 Březová, Ortsteil von Stěbořice im Okres Opava
 Březová, Ortsteil von Všelibice im Okres Liberec
 Březová, Ortsteil von Březová-Oleško im Okres Praha-západ

Březová steht außerdem für:

 die Talsperre Březová in Tschechien
 Březová Lada, Ortsteil von Horní Vltavice, Okres Prachatice
 Brezova, bis 1907 ungarischer Name der Gemeinde Brezová pod Bradlom in der Westslowakei

Daneben ist Brezova der Name folgender Orte in Serbien:
 Brezova (Kraljevo), Dorf in der Opština Kraljevo
 Brezova (Ivanjica), Dorf in der Opština Ivanjica